Lugano hat folgende Bedeutungen:

 eine Stadt in der Schweiz, siehe Lugano
 ein Stadtteil von Buenos Aires, siehe Villa Lugano
 ein See in der Schweiz und in Italien, siehe Lago di Lugano
 ein nach der Stadt benannter Asteroid, siehe (1936) Lugano
 ein uruguayischer Fußballspieler, siehe Diego Lugano
 der österreichische Unterhaltungskünstler Bobby Lugano